Wappenstein steht für
 Wappenstein (Reichsforst), einen Hügel im Reichsforst (Fichtelgebirge)

 Wappenstein, ein in Stein gehauenes Wappen

Beispiele:
 Wappenstein der Brauergilde (Hannover) von 1642 
 Wappenstein (Gernrode) von 1717